HML est un sigle qui peut désigner :
 Hôpital Marie-Lannelongue, un établissement de santé privé d'intérêt collectif situé au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), en France ;
 Hellenic Mediterranean Lines, une compagnie de navigation maritime grecque.